eLearning je program za učinkovito integracijo informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) v sisteme izobraževanja in uposabljanja v Evropi (2004–2006).

Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) so lahko, ob primerni uporabi, pomembno orodje dvigovanja kakovosti izobraževanja in usposabljanja ter gradnje na znanju temelječe Evrope. Evropska komisija je v preteklosti igrala dejavno vlogo pri podpori in dopolnjevanju dejavnosti držav članic Evropske unije na tem področju.

Skozi pobudo akcijskega načrta eLearning je Evropska komisija pridobila veliko izkušenj pri spodbujanju sodelovanja, mrežnega povezovanja in izmenjave primerov dobrih praks na evropski ravni. Program eLearning je tako le naslednji korak k uresničitvi vizije o tehnologiji, ki bo podpirala vseživljenjsko učenje. Program se osredotoča na izbor dejavnosti, ki so bile izbrane zaradi ključnega pomena, ki ga imajo za posodobitev evropskih sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Program eLearning ima štiri podakcije:

 spodbujanje digitalnega opismenjevanja
 evropska virtualna univerzitetna središča
 eTwinning – Evropska šolska partnerstva
 horizontalne aktivnosti

Do sodelovanja v programu eLearning so upravičene pravne osebe iz naslednjih držav:

 ene izmed 25 držav članic EU
 Islandije
 Liechensteina
 Norveške

Glej tudi 
 E-izobraževanje

Zunanje povezave 

 http://www.cmepius.si/eLearning 
 Uradna stran Cmepius

Izobraževanje v Evropski uniji